Uma guarda republicana, às vezes também chamada de guarda nacional (em certos países), é uma organização estatal de um país (muitas vezes uma república, daí o nome republicano) que normalmente serve para proteger o chefe de estado e o governo e, portanto, muitas vezes é sinônimo de guarda presidencial. O termo é derivado da Gendarmaria francesa. Vários outros países também adotaram o termo e possuem unidades de guarda ativa.

Unidades de guarda republicanas ativas 

  Guarda republicana albanesa;
  Guarda republicana argelina;
  Guarda republicana da república centro-africana — Criada para escoltar o Presidente François Bozizé, que necessitou de apoio para tomar o poder no golpe de estado de 2003. Seu status atual se mantém incerto;
  Guarda republicana congolesa — Protege o Presidente Joseph Kabila da República democrática do Congo;
 Guarda republicana de Donetsk (República popular de Donetsk);
  Guarda republicana egípcia;
  Guarda republicana etíope;
  Guarda republicana francesa — A guarda republicana original, tem como missão servir ao Presidente como guarda de honra além de defender Paris. Faz parte da Gendarmaria;
  Guarda republicana gabonesa;
  Guarda republicana de Guiné;
  Guarda nacional republicana de Gâmbia;
  Guarda republicana da Costa do Marfim;
  Guarda republicana cazaque — Um ramo separado das forças armadas do Cazaquistão;.
  Guarda republicana libanesa — Uma força militar da diretoria geral da presidência do Líbano;
  Guarda nacional republicana portuguesa;
  Guarda republicana togolesa;
  Guarda republicana osseta;
  Guarda republicana sudanesa;
  Guarda republicana síria;
  Guarda republicana iemenita.

Guardas republicanas extintas 

 Guardas azuis (República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos);
 Guarda republicana iraquiana (Iraque);
 Guarda republicana especial — Uma força militar formada por pessoal da guarda republicana e encarregada da segurança de Saddam Hussein;
 Fedayeen Saddam – Força paramilitar leal a Saddam Hussein.
 Guarda republicana nacional italiana (Itália);
  Guarda republicana peruana (Peru);
  Guarda republicana moldava (Moldávia);
  Guarda republicana transnistriana (Transnístria);
 Guarda republicana nacional espanhola (Segunda República Espanhola).

Veja também 
 Guarda Nacional.

Ligações externas 
 "Renseignements". Garde républicaine. Consultado em 20/03/2022;
 fr:Garde républicaine (France)#Histoire;
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038747575&categorieLien=id;
 "Archived copy". Arquivado do original em 18/07/2011. Consultado em 27/08/2011.

Gendarmaria
Tipos de forças militares